Sándor Árpád (1896–1972) zongoraművész, zenekritikus
 Sándor Árpád (1978) romániai magyar operaénekes (basszus)
 Sándor Árpád (1985) romániai székely zenetanár, fúvóskarmester